Роджер Тейлор
 Тейлор, Роджер (род. 1949) — британский музыкант, барабанщик Queen.
 Тейлор, Роджер (род. 1941) — британский теннисист.
 Тейлор, Роджер Уэйн — футболист НФЛ.
 Тейлор, Роджер Эндрю (род. 1960) — британский музыкант, барабанщик Duran Duran.